QPC steht für:
 Qatar Power Company, Betreiber des Kraftwerks Ras Laffan B
 Quantum Point Contact (dt.: Quantenpunktkontakt), Verjüngung zwischen zwei ausgedehnten leitfähigen Bereichen

qpc steht für:
 Tlapanekisch (ISO-639-3-Code), Sprachgruppe in Mexiko

Abkürzung